Visionary (Eloy), studioalbum van Eloy
Visionary (Gordon Giltrap), studioalbum van Gordon Giltrap